Glesnes ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Glesnes (* 1994), ungarischer Fußballspieler
 Susanne Glesnes (* 1974), norwegische Beachvolleyballspielerin